St John's College, collegio dell'Università di Cambridge
St John's College, collegio dell'Università di Oxford

Pagine correlate 

 St. John's University